Die Liste der Bischöfe von Tarbes enthält eine Übersicht der Bischöfe des Bistums Tarbes bzw. seit 1912 der Bischöfe von Tarbes und Lourdes.

Das Bistum Tarbes wurde am 29. November 1801 aufgelöst, und dem Hoheitsgebiet der Bistümer Agen und Bayonne angefügt.

Erst am 6. Oktober 1822 wurde das Bistum wiederhergestellt.

Tarbes
!
!Bischofe Von Tarbes